Гергер () — вірменські села:

 Гергер (Вайоц Дзор) — у марзі (області) Вайоц Дзор, Республіка Вірменія.
 Гергер (Мартуні) — у Мартунинському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.